Les tubercules intercondylaires latéral et médial sont situés entre les deux condyles de l'épiphyse proximale du tibia.

L'éminence intercondylaire est constituée d'un tubercule intercondylaire latéral et d'un tubercule intercondylaire médial.

Notes et références 

Squelette du membre inférieur